Pesem Evrovizije 1958 je bila tretja evrovizijska prireditev zapovrstjo. To leto je bilo sprejeto pravilo, da država zmagovalka priredi izbor prihodnje leto. Ker je zmagala Francija, je to pomenilo, da bo Pesem Evrovizije 1959 potekala tam. Edinikrat v zgodovini izbora to leto Združeno kraljestvo ni sodelovalo.

Strokovna žirija tokrat ni bila prisotna na prizorišču, marveč je prireditev spremljala po radiu in podala glasove preko telefona.

Italijanska pesem ni zmagala, kljub temu pa je požela velik uspeh, zlasti v Združenih državah, kjer je postala znana kar pod naslovom Volare. Leta 1959 je prejela dva grammyja.

Rezultati 
    Država(jezik)
    Izvajalec
    Pesem
    Uvrstitev
    Točke
     Avstrija(nemščina)
    Liane Augustin
    Die ganze Welt braucht Liebe
    5
    8
     Belgija(francoščina)
    Fud Leclerc
    Ma Petite Chatte
    5
    8
     Danska(danščina)
    Raquel Rastenni
    Jeg rev et blad ud af min dagbog
    8
    3
     Francija(francoščina)
    André Claveau
    Dors, mon amour
    1
    27
     Italija(italijanščina)
    Domenico Modugno
    Nel blu Dipinto di blu*
    3
    13
     Luksemburg(francoščina)
    Solange Berry
    Un Grand Amour
    9
    1
     Nemčija(nemščina)
    Margot Hielscher
    Für zwei Groschen Musik
    7
    5
     Nizozemska(nizozemščina)
    Corry Brokken
    Heel de Wereld
    9
    1
     Švedska(švedščina)
    Alice Babs
    Lilla stjärna
    4
    10
     Švica(nemščina/italijanščina)
    Lys Assia
    Giorgio
    2
    24
* Po izboru je pesem zaslovela pod naslovom "Volare".

Glasovanje 
     
    Žirije
    Italija
    Nizozemska
    Francija
    Luksemburg
    Švedska
    Danska
    Belgija
    Nemčija
    Avstrija
    Švica
    Udeleženke
    Italija
     
    1
    1
    0
    1
    0
    4
    4
    1
    1
    Nizozemska
    0
     
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    Francija
    6
    0
     
    1
    1
    9
    1
    1
    7
    1
    Luksemburg
    0
    0
    0
     
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    Švedska
    0
    2
    0
    3
     
    0
    1
    0
    1
    3
    Danska
    0
    1
    1
    0
    1
         
    0
    0
    0
    0
    Belgija
    0
    0
    0
    0
    1    
    1
     
    5
    0
    1
    Nemčija
    0
    0
    2
    0
    1    
    0
    1
     
    1
    0
    Avstrija
    0
    0
    3
    1
    1    
    0
    1
    0
     
    2
    Švica
    4
    6
    3
    5
    4    
    0
    2
    0
    0

Zemljevid 

 Zeleno = države udeleženke.
 Rumeno = države, ki so poprej že nastopale, a ne tega leta.

1958
1958 v glasbi
Hilversum